Монтіра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монтіра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн